Петербургский — многозначный термин. 

 Гарри Петербургский (настоящее имя — Ежи (Юрий Яковлевич) Петерсбурский; 1895—1979) — польский дирижёр и композитор. 
 СКК «Петербургский» — спортивно-концертный комплекс в Санкт-Петербурге. Закрыт на реконструкцию в августе 2019 года.

См. также 

 Санкт-Петербург